Смотрицький Герасим Данилович (?-1594) — український письменник та педагог, перший ректор Острозької академії, один з видавців Острозької Біблії.
 Смотрицький Мелетій (бл. 1577–1633) — український мовознавець, праці якого значно вплинули на розвиток східнослов'янських мов.